Schillerbrücke steht für
 Schillerbrücke (Aue), eine Brücke in Aue
 Schillerbrücke (Baden-Baden), eine Brücke in Baden-Baden
 Schillerbrücke (Delitzsch), eine Brücke in Delitzsch
 Schillerbrücke (Gaggenau), eine Brücke in Gaggenau
 Schillerbrücke, eine Brücke in Herford, siehe Brücken in Herford #Schillerbrücke
 Schillerbrücke (Ingolstadt), eine Brücke in Ingolstadt
 Schillerbrücke (Lauterecken), eine Brücke in Lauterecken
 Schillerbrücke (Volkstedt), eine Brücke in Rudolstadter Ortsteil Volkstedt
 Schillerbrücke, ein Spielplatz in Nauheim
 Schillerbrücke Wuppertal, heute Wupperbrücke Pestalozzistraße